Sepiadariidae är en familj av bläckfiskar. Sepiadariidae ingår i ordningen sepialiknande bläckfiskar, klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sepiadariidae 8 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sepialiknande bläckfiskar
Sepiadariidae